Александровщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Александровщина — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Россия 
 Александровщина — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.